Three Witnesses – film del 1935 diretto da Leslie S. Hiscott
 Quando un uomo uccide (Three Witnesses) – raccolta di romanzi brevi di Rex Stout del 1956